Edgbaston Cup 1982 var en tennisturnering for kvinder, der blev spillet udendørs på græsbaner i Edgbaston Priory Club i Birmingham, Storbritannien i perioden 7. - 13. juni 1982. Det var den første udgave af Birmingham Classic, og turneringen var del af WTA Tour 1982.

Damesinglerækken blev vundet af Billie Jean King fra USA, som i finalen besejrede sydafrikaneren Rosalyn Fairbank med 6-2, 6-1. Det var Kings 127. og tredjesidste turneringssejr i single i karrieren, men det var første gang siden september 1980 at hun vandt en singlefinale.

I damedoubleturneringen sejrede værtslandets Jo Durie og Anne Hobbs, der i finalen vandt med 6-3, 6-2 over førsteseedede Rosie Casals og Wendy Turnbull. For både Durie og Hobbs var det karrierens første turneringssejr på WTA Tour.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg $ 100.000.

Damesingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 56 spillere, og heraf havde 8 spillere kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Resultater

Damedouble 

Turneringen havde deltagelse af 32 par.

Resultater

Eksterne henvisninger 

 ITF - Birmingham 1982  
 WTA - Birmingham 1982

Noter 

1982
WTA Tour 1982